Příjmení Springer nosí více osobností:

 Axel Springer (1912–1985) – německý novinář a zakladatel a majitel nakladatelství Axel Springer SE
 Antonín Springer (1909–1942) – člen jinonické odbojové skupiny
 Anton Heinrich Springer (1825–1891) – německý historik umění a publicista
 Cornelis Springer (1817–1891) – nizozemský malíř architektury a litograf
 Filip Springer (* 1982) – polský spisovatel, novinář a fotoreportér
 Josef Springer (1870–1949) – pražský nakladatel, knihkupec a antikvář
 Robert Clyde Springer (* 1942) – americký vojenský letec, příslušník námořnictva a kosmonaut

ženský tvar s přechýlením
 Eva Springerová (1928–1994) – česká akademická sochařka
 Pavlína Springerová (* 1977) – česká politoložka a politička

Externí odkazy